El término Apep puede hacer referencia a:

 Apep, la antigua deidad egipcia que encarnaba el caos, también conocido como Apofis.
 Apep, tercer mes de la estación de Shemu (šmw o de la cosecha) en el Antiguo Egipto.
 Apep, el sistema estelar 2XMM J160050.7–514245, localizado en la constelación de Norma.
 APEP, un club de fútbol chipriota.